John Bradbury kan syfta på:

* John Bradbury (1768–1823), skotsk botaniker
 John Bradbury, 1:e baron Bradbury (1872–1950), brittisk ekonom och ämbetsman
 John Bradbury, 3:e baron Bradbury (född 1940), brittisk peer
 John Bradbury (född omkring 1956), engelsk trummis i The Specials